Redberry ou Red Berry sont des noms ou toponyme pouvant désigner:

Personnalité
 (1899-1969), homme politique américain du Texas
 (1906-1973), catcher américain

Toponyme

Redberry, lac de la Saskatchewan
, municipalité rurale de la Saskatchewan
Redberry, ancienne circonscription provinciale de la Saskatchewan

Autre
, entreprise chinoise, compétitrice de BlackBerry

Berry, Red
Homonymie de toponyme